Jean Cousin st. (ojciec) (ok. 1490-1560), malarz francuski, przedstawiciel renesansu i manieryzmu
 Jean Cousin mł. (syn) (ok. 1522-1593 lub 94), malarz i grafik francuski, autor Sąd Ostatecznego